Geisenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Werner Geisenberger (* 1945), deutscher Regisseur und Hörspielautor
 Natalie Geisenberger (* 1988), deutsche Rennrodlerin
 Ute Geisenberger (* 1976), deutsche Richterin am Bundesfinanzhof